Василий Ярославович Борис (; 1 ноября 1958, Подпечеры, Ивано-Франковская область — 17 января 2017, Севастополь, Крым) — советский футболист, украинский футбольный тренер, полузащитник. Известен по выступлениям за севастопольскую «Чайку», в составе которой сыграл более 300 матчей.

Биография

Карьера игрока 
Воспитанник ДЮСШ г. Ивано-Франковска, тренер — Денис Петрович Зембицкий. Взрослую карьеру начал в команде «Локомотив» (Ивано-Франковск), выступавшей в любительских соревнованиях.

В 1977 году был призван в армию, служил в Южной группе войск (ЮГВ) на срочной и сверхсрочной службе. Выступал за команду ЮГВ на армейских соревнованиях, в 1978 году стал чемпионом Вооружённых Сил, в финале была обыграна смоленская «Искра». Также играл за команду в низших дивизионах чемпионата Венгрии, становился двукратным победителем соревнований.

Вернувшись в СССР, выступал в течение сезона за «Авангард» (Ровно), в 1981 году вместе с командой занял третье место в украинской зоне второй лиги.

С 1982 года в течение девяти сезонов играл за севастопольскую команду «Атлантика», позднее переименованную в «Чайку». Сыграл 309 матчей и забил 27 голов во второй советской лиге. Одновременно в 1987—1989 годах входил в тренерский штаб команды.

Тренерская карьера 
В 1990 году возглавил футбольную команду Спортивного клуба Черноморского флота (СКЧФ), в первом же сезоне клуб стал победителем чемпионата и Кубка Вооружённых Сил СССР. После распада Союза работал с севастопольскими командами, выступавшими в чемпионате Крыма или второй лиге Украины. В 1995 году привёл команду «Черноморец» к победе в чемпионате Крыма, также становился обладателем Кубка Крыма (1997).

В 2000 году работал селекционером симферопольской «Таврии». В дальнейшем тренировал любительские команды СК Черноморского флота, работал с командами инвалидов и глухонемых по мини-футболу.

С 2011 года до конца жизни занимал пост исполнительного директора Федерации футбола Севастополя.

Примечания

Ссылки 
 
 Василий Борис: «Последний чемпионский титул союзных „вооруженок“ выиграл Севастополь»

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Украины
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Чайка» Севастополь
Тренеры ФК «Чайка» Севастополь
Тренеры ФК СКЧФ (1946)
Тренеры ФК «Черноморец» Севастополь